Il doppio del torneo di tennis Cuenca Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Goran Dragicevic e Mirko Pehar che hanno battuto in finale Marcelo Melo e Bruno Soares 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Damián Patriarca (semifinali)
 Marcelo Melo /  Bruno Soares (finale)

 Lucas Engel /  André Ghem (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cuenca Challenger 2005